Poberow ist der Name folgender Orte: 

 Poberow (ehemals im Kreis Cammin), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Pobierowo
 Poberow (ehemals im Kreis Rummelsburg), Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe Polnisch: Poborowo (Trzebielino)